Ломо́вка — село в Богородицком районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства является центром Ломовского сельского округа Богородицкого района, в рамках организации местного самоуправления включается в Товарковское сельское поселение.

День села празднуется 4 ноября (День Казанской иконы Божией Матери).

География 
Расположено в 3 км к юго-западу от южной окраины города Богородицка (в 6,9 км от его центра). Недалеко трасса М-4 (Дон).

Исторически включает 12 слобод: Маркино, Макаровка, Деминка, Новостройка, Гугуевка, Конечная, Церковинка, Новая, Минаевка, Бобковинка, Семинка, Чекулаевка.

Население  
  
Население —  чел. ().

В 1897 году население посёлка составляло более 3000 человек.

История 
В течение месяца с 15 ноября 1941 года до 15 декабря 1941 года деревня была временно оккупирована.

Известные уроженцы села 
  Ушаков Александр Кириллович (1920-1992), родом из Ломовки, Герой Советского Союза.
 Нарциссов, Андрей Васильевич — священник. Родился в селе Ломовка. Причислен к лику святых РПЦ в 2010 году.
 Ушаков, Василий Иванович — советский учёный в области микроэлектроники.
 Звягин, Алексей Алексеевич- депутат Государственной Думы Российской федерации первого созыва.

Примечания

Ссылки 
 Школа села Ломовка
 Особый день в жизни села
 Играй Гармонь!

Населённые пункты Богородицкого района